Karakter peut se rapporter notamment à :

 , roman de 
 Karakter, série télévisée néerlandaise diffusée en 1971.
 Karakter, film belgo-néerlandais de Mike van Diem (1997).
 , maison d'édition polonaise

Homonymie de titre